Лубенец — фамилия и топоним

Персоналии 
 Лубенец, Владислав Диомидович (1916—1993) — советский учёный и спортсмен.
 Лубенец, Григорий Кузьмич (1913—1988) — советский украинский государственный деятель.
 Лубенец, Иван Артамонович (1914—1976) — советский металлург.
 Лубенец, Ольга Андреевна (1919—1996) — врач, Герой Социалистического Труда.

Населённые пункты 
 Лубенец — село в Коропском районе Черниговской области Украины.
 Лубенец — село в Корюковском районе Черниговской области Украины.